A 2020-as brit Formula–4-bajnokság a sorozat hatodik idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon eredetileg március 28-án vette volna kezdetét a Donington Parkban  és a Brands Hatch aszfaltcsíkján ért volna véget október 11-én, azonban a koronavírus-járvány miatt jeléntősen megváltozott a versenynaptár összetétele. Az idény az eredetileg tervezett helyszínen kezdődött meg augusztus 1-én és a Brands Hatchen ért véget november 15-én. Az egyéni bajnokságot Luke Browning nyerte meg, míg a csapatoknál a Carlin diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Megjegyzés:
 Eredetileg O'Sullivan nyerte meg a versenyt, azonban utólag egy 5 másodperces időbüntetést kapott, ezért Luke Browning örökölte meg a győzelmet.

Pontrendszer

Versenyzők
Az idény utolsó versenyhétvégéjének harmadik futama után csak a pontok felét osztották ki, amiért a mezőny nem teljesítette legalább a versenytáv 75%-át.

Újoncok

Csapatok

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos weboldala 

BritF420
20